Tomasz Lisowski (ur. 1977) – hokeista
 Tomasz Lisowski (ur. 1985) – piłkarz
Tomasz Lisowski (ur. 1986) – judoka
 Tomasz Lisowski – rajdowiec